Erntemonat steht für:

 den Monat August im gregorianischen Kalender
 den Monat Messidor im republikanischen Kalender der Französischen Revolution